

Cinema 
 Arcana – film del 1972 diretto da Giulio Questi

Editoria 
 Arcana Edizioni – casa editrice italiana

Esoterismo 
Arcana – scuola di esoterismo fondata da Alice Bailey
Arcana Arcanorum – corpus rituale della massoneria egizia

Fumetto 
 Arcana – sunjong manhwa di So Young Lee, del 2003

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Arcana – comunità non incorporata nella contea di Grant (Indiana)

Letteratura 
 Arcana (Les arcanes du chaos) – romanzo di Maxime Chattam del 2006

Musica 
 Arcana – etichetta discografica francese 
 Arcana – gruppo musicale jazz statunitense
 Arcana – gruppo musicale neoclassical metal svedese
 Arcana – composizione di Edgard Varèse del 1927
 Arcana – album di Roberto Cacciapaglia del 2001
 Arcana – album degli Edenbridge del 2001

Televisione 
 ArcanA – programma televisivo italiano

Videogiochi 
 Arcana – videogioco di ruolo del 1992

Altro 
 Arcana – convention del genere horror che si tiene ogni anno a Saint Paul, Minnesota

Pagine correlate 
 Arcani (disambigua)
 Arcano